Hobart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hobart Township (Indiana)
 Hobart Township (Minnesota)
 Hobart Township (North Dakota)
 Hobart Township (Garfield County, Oklahoma)
 Hobart Township (Kiowa County, Oklahoma)